Вильяново — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Вильяново — деревня в Пружанском районе Брестской области области.
 Вильяново — упразднённый хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Вильяново — деревня в Борисовском районе Минской области.